Орбелин Пинеда Альварадо (; ) — мексиканский футболист, полузащитник клуба «Сельта» и сборной Мексики, выступающий на правах аренды за греческий АЕК.

Клубная карьера 
Пинеда — воспитанник клуба «Керетаро». 2 августа 2014 года в матче против «Пачуки» он дебютировал в мексиканской Примере. 25 января 2015 года в поединке против «Пачуки» Орбелин забил свой первый гол за «Керетаро».

В начале 2016 года Пинеда перешёл в «Гвадалахару». 11 января в матче против «Веракрус» он дебютировал за новую команду. 17 января в поединке против «Крус Асуль» Орбелин забил свой первый гол за «Гвадалахару». В 2017 году он помог клубу выиграть чемпионат. В 2018 году Пинеда стал победителем Лиги чемпионов КОНКАКАФ, забив гол в ответном поединке против канадского «Торонто».

Международная карьера 
В 2015 году Пинеда был включён в заявку молодёжной сборной Мексики на участие в Молодёжном чемпионате мира в Новой Зеландии. На турнире он сыграл в матчах против Уругвая, Сербии и Мали.

7 сентября в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 против сборной Гондураса Пинеда дебютировал за сборную Мексики, заменив во втором тайме Хесуса Дуэньяса.

В 2017 году Пинеда стал бронзовым призёром Золотого кубка КОНКАКАФ. На турнире он сыграл в матчах против Сальвадора, Кюрасао, Гондураса и дважды Ямайки. В поединке против сальвадорцев Оберлин забил свой первый гол за национальную команду.

Голы за сборную Мексики

Достижения 
Клубные

«Гвадлахара»
 Чемпионат Мексики по футболу — Клаусура 2017
 Обладатель Суперкубка Мексики — 2016
 Победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ — 2018

Международные

Мексика
 Золотой кубок КОНКАКАФ — 2019

Примечания 

Футболисты Мексики
Игроки сборной Мексики по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Мексики по футболу
Игроки ФК «Гвадалахара»
Игроки ФК «Керетаро»
Игроки ФК «Крус Асуль»
Игроки ФК «Сельта»
Игроки ФК АЕК Афины